Италија је учествовало на '24. Европском првенству у атлетици на отвореном 2018. одржаном у Берлину, (Немачка), од 6. до 12. августа 2018. године. Ово је било двадесет четврто европско првенство на отвореном, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Италије представљало је 83 спортиста (48 мушкараца и 35 жена) који су се такмичили у 40 дисциплина (24 мушке и 16 женских).

На овом првенству Италија је била 16. по броју освојених медаља са 6 медаља, 1 златна, 1 сребрна и 4 бронзане. Поред тога остварена су четири најбоља национална резултата сезоне, оборена су седам лична рекорда и остварено је девет најбољих личних резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Италија је са 20 учесника у финалу заузело 6. место са 82 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Фипипо Торту — 100 м, 4 х 100 м
 Ламонт Маресл Јакобс — 100 м
 Федерико Катанео — 100 м, 4 х 100 м
 Eseosa Desalu — 200 м
 Ендру Хоу — 200 м
 Давиде Манети — 200 м, 4 х 100 м
 Матео Галван — 400 м, 4 х 400 м
 Давиде Ре — 400 м, 4 х 400 м
 Симоне Баронтини — 800 м
 Жоао Бусоти Невес — 1.500 м
 Мохад Абдикадар Шеик Али — 1.500 м
 Јеманеберхан Крипа — 5.000 м, 10.000 м
 Лоренцо Дини — 10.000 м
 Yassine Rachik — Маратон
 Ејоб Гебрехивет Фаниел — Маратон
 Стефано ла Роса — Маратон
 Паоло дал Молин — 110 м препоне
 Асане Фофана — 110 м препоне
 Лоренцо Перини — 110 м препоне
 José Reynaldo Bencosme — 400 м препоне
 Лоренцо Вергани — 400 м препоне
 Јоханес Кјапинели — 3.000 м препреке
 Ахмед Абделвахид — 3.000 м препреке
 Озама Зоглами — 3.000 м препреке
 Масимилијано Фераро — 4 х 100 м
 Едоардо Скоти — 4 х 400 м
 Микеле Трича — 4 х 400 м
 Владимир Ачети — 4 х 400 м
 Масимо Стано — 20 км ходање
 Франческо Фортунато — 20 км ходање
 Ђорђо Рубино — 20 км ходање
 Марко да Лука — 50 км ходање
 Андреа Агрусти — 50 км ходање
 Микеле Антонели — 50 км ходање
 Ђанмарко Тамбери — Скок увис
 Марко Фасиноти — Скок увис
 Клаудио Микел Стечи — Скок мотком
 Кевин Ојиаку — Скок удаљ
 Симоне Форте — Троскок
 Фабрицио Донато — Троскок
 Леонардо Фабри — Бацање кугле
 Ханес Кирхлер — Бацање диска
 Ђовани Фалочи — Бацање диска
 Нацасрено ди Марко — Бацање диска
 Марко Лингва — Бацање кладива
 Симоне Фалони — Бацање кладива
 Роберто Бертолини — Бацање копља
 Симон Кајроли — Десетобој

 Жене:
 Ана Бонђорни — 100 м, 200 м
 Ирене Сирагуза — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Глорија Хупер — 200 м, 4 х 100 м
 Либанија Гренот — 400 м, 4 х 400 м
 Марија Бенедикта Чигболу — 400 м, 4 х 400 м
 Јуснејси Сантиусти — 800 м
 Елена Бело — 800 м
 Сара Досена — Маратон
 Кетрин Бертоне — Маратон
 Фатна Мараоуи — Маратон
 Лаура Готи — Маратон
 Луминоса Бољоло — 100 м препоне
 Елиса Марија Ди Лацаро — 100 м препоне
 Јадислејди Педросо — 400 м препоне
 Ајомиде Фолорунсо — 400 м препоне
 Линда Оливјери — 400 м препоне
 Изабел Матуци — 3.000 м препреке
 Мартина Мерло — 3.000 м препреке
 Франческа Бертони — 3.000 м препреке
 Johanelis Herrera Abreu — 4 х 100 м
 Одри Ало — 4 х 100 м
 Ајомиде Фолорунсо — 4 х 400 м
 Рафаела Боахенг Лукудо — 4 х 400 м
 Елеонора Ђорђи — 20 км ходање
 Антолела Палсимано — 20 км ходање
 Елеонора Ана Ђорђи — 20 км ходање
 Маријавиторија Бечети — 50 км ходање
 Алесија Трост — Скок увис
 Елена Валортигара — Скок увис
 Дезире Росит — Скок увис
 Лаура Страти — Скок удаљ
 Отавија Честонаро — Троскок
 Дарија Деркач — Троскок
 Даиси Осакуе — Бацање диска
 Валентина Анибали — Бацање диска

Освајачи медаља (6)

Злато (1) 
 Yassine Rachik, Ејоб Гебрехивет Фаниел, Стефано ла Роза — Маратон - тим

Сребро (1) 
 Сара Досена, Кетрин Бертоне, Фатна Мараоуи — Маратон - тим

бронза (4) 
 Јеманеберхан Крипа — 10.000 м
 Yassine Rachik — Маратон
 Јоханес Кјапинели — 3.000 м препреке
 Антонела Палмизано — 20 км

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.

десетобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2018.
Италија на Европском првенству у атлетици на отвореном